52-я стрелковая дивизия — наименование дивизии в Вооружённых силах СССР:
 
 52-я стрелковая дивизия — наименование дивизии 1-го формирования.
 52-я стрелковая дивизия — наименование дивизии 2-го формирования.